Amerikai Egyesült Államok
 Pollard (Alabama)
 Pollard (Washington)

Nevek
 Pollard (vezetéknév)